Folgende Kirchen oder Kapellen sind verschiedenen Heiligen des Namens Heiliger Antonius geweiht bzw. nach ihnen benannt:

Albanien 

 Antoniuskloster (Laç)

Argentinien 
 St.-Antonius-Basilika (Buenos Aires)

Bolivien 
 St. Antonius (Caquiaviri)

Brasilien 
 St.-Antonius-Basilika (Santos)

China 

 Igreja de Santo António (Macau), benannt nach Antonius von Padua in Macau

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Antoniuskapelle in Altenbeuren (Salem), Bodenseekreis
 Baden-Baden, OT Ebersteinburg: St. Antonius (Ebersteinburg)
 St. Antonius (Brötzingen)
 Sankt Antonius (Großschönach)
 Antoniuskapelle in Hürrlingen (Ühlingen-Birkendorf), Landkreis Waldshut
 Antoniuskapelle in Hochmössingen (Stadt Oberndorf, Landkreis Rottweil)
 St. Antonius (Igersheim-Neuses)
 Antoniuskapelle (Hofkapelle) in Kochermühle (Kressbronn am Bodensee), Bodenseekreis
 Herrenberg-Kuppingen: St. Antonius
 Mannheim: St.-Antonius-Kirche (Mannheim)
 St. Antoniuskirche zu Mönchweiler
 Antoniuskapelle in Oberachern (Stadt Achern, Baden, Ortenaukreis)
 Antoniuskapelle in Schrezheim (Ellwangen), Ostalbkreis
 St. Antonius (Schuttertal)
 St. Antonius (Waiblingen)

Bayern 
 Augsburg:
 St. Anton (Augsburg)
 Kapelle St. Antonius von Padua (Augsburg-Haunstetten)
 Dingolfing: St. Anton (Dingolfing)
 Dorfen: Antoniuskirche in Zeilhofen
 Erdweg: St. Antonius in Oberhandenzhofen
 Garmisch-Partenkirchen: Wallfahrtskirche St. Anton (Garmisch-Partenkirchen)
 Gefäll: St. Antonius (Gefäll)
 Großlangheim: Antoniuskapelle (Großlangheim)
 Hammelburg: St. Antonius Einsiedler (Obererthal)
 Hausham: Pfarrkirche St. Anton (Hausham)
 Antoniuskapelle (Hintersee) in Hintersee (Ramsau) bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land
 Antoniuskapelle (Hergensweiler) in Hergensweiler, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Antoniuskapelle (Hinterstein) in Hinterstein (Bad Hindelang), Landkreis Oberallgäu
 St. Antonius (Heudorf) in Heudorf (Glött), Landkreis Dillingen an der Donau
 Antoniuskapelle (Höchstadt) in Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Antoniuskapelle (Horheim)
 Hösbach, OT Rottenberg: St. Antonius (Rottenberg)
 Ingolstadt: Pfarrkirche St. Anton (Ingolstadt)
 Järkendorf: Filialkirche St. Antonius von Padua (Järkendorf)
 Kempten: St. Anton (Kempten)
 Kolitzheim, OT Lindach: St. Antonius (Lindach)
 Kümmersbruck: St. Antonius (Kümmersbruck)
 Markt Wald: St. Antonius von Padua (Schnerzhofen)
 Memmingen, OT Ferthofen: St. Antonius (Ferthofen)
 Mindelheim: St. Antonius (Mindelheim)
 Antoniuskapelle (Mittenwald) auf den Buckelwiesen bei Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 München: St. Anton (München)
 Neusäß: St. Antonius von Padua (Hainhofen)
 Nürnberg: St. Anton (Nürnberg)
 Oberkotzau: St. Antonius (Oberkotzau)
 Oberweißenbrunn: St. Antonius Eremit und St. Vitus (Oberweißenbrunn)
 Passau: St. Anton (Passau)
 Ramsau bei Berchtesgaden, OT Hintersee: Antoniuskapelle (Ramsau bei Berchtesgaden)
 Rednitzhembach: St. Antonius und Laurentius (Rednitzhembach)
 Regensburg: St. Anton (Regensburg)
 Rennertshofen: St. Antonius auf dem Antoniberg
 Roßhaupten, OT Vordersulzberg: St. Antonius (Vordersulzberg)
 Rottenberg: St. Antonius von Padua
 Antoniuskapelle (Rudorfer) in Gatterberg-Rudorfer (Sankt Wolfgang), Landkreis Erding
 Saulgrub, OT Altenau: St. Antonius (Altenau)
 Seeg, OT Buchach: St. Antonius (Buchach)
 Antoniuskapelle (Selmnau) in Selmnau (Wasserburg am Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee)
 Schweinfurt: St. Anton (Schweinfurt)
 Stallwang: Kath. Kirche Hl. Antonius von Padua
 Viechtach: Antoniuskapelle auf dem Pfahl (Bayerischer Wald)

Berlin 
 Berlin-Friedrichshain: St. Antonius (Berlin-Friedrichshain)
 Berlin-Oberschöneweide: St. Antonius von Padua (Berlin-Oberschöneweide)

Brandenburg 
 Großräschen: St.-Antonius-Kirche (Großräschen)
 St. Antonius (Potsdam)
 St. Antonius-Kirche (Eichwalde)

Bremen 
 Bremen, Stadtteil Osterholz: St. Antonius (Bremen)

Hamburg 
 Hamburg-Winterhude: St. Antonius (Hamburg)

Hessen 
 Eltville: Pfarrkirche St. Antonius im Stadtteil Rauenthal
 Frankfurt am Main:
 Rödelheim: Antoniuskirche (Rödelheim)
 Westend: St. Antonius (Frankfurt-Westend)
 Antoniuskapelle (Geisenheim) bei Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis
 St. Antonius (Großenbach) im Landkreis Fulda
 Antoniuskapelle (Kronberg) oberhalb Kronberg, neben jüd. Waldfriedhof, Hochtaunus-Kreis
 St. Antonius (Merenberg) im Landkreis Limburg-Weilburg
 Antoniuskapelle (Oberbrechen) in Oberbrechen (Brechen), Landkreis Limburg-Weilburg
 St. Antonius (Pfungstadt) im Landkreis Darmstadt-Dieburg
 St. Antonius (Rimmels) im Landkreis Fulda
 Schwalmtal: St. Anton (Schwalmtal)
 Antoniuskapelle (Wölfersheim) in Wölfersheim, Wetteraukreis (1801 abgerissen)
 St. Antonius (Wollmerschied) in der Stadt Lorch (Rheingau), Rheingau-Taunus-Kreis

Mecklenburg-Vorpommern 
 ehemalige Gasthauskirche St. Antonius in Stralsund

Niedersachsen 
 Bad Grund: St.-Antonius-Kirche (Bad Grund)
 Emden, Stadtteil Petkum: St.-Antonius-Kirche (Petkum)
 Engden: Abt St. Antonius
 Fintel: St. Antonius (Fintel)
 Georgsmarienhütte: St. Antonius von Padua (Kloster Ohrbeck)
 Hannover: St. Antonius (Hannover)
 Hoyel: St.-Antonius-Kirche (Hoyel)
 Immensen: St. Antonius (Immensen)
 Messingen: Kirche St. Antonius
 Münchehof: Ev.-luth. Kirche St. Antonius
 Papenburg: St. Antonius (Papenburg)
 Remsede: St. Antonius (Remsede)
 Kommende Hl. Antonius Saterland-Bokelesch
 Schweskau (Lemgow): St.-Antonius-Kapelle (Schweskau)
 Seelze, Ortsteil Lathwehren: St. Antonius (Lathwehren) (1989 profaniert)
 Sibbesse, Ortsteil Petze: Antoniuskirche (Petze)
 Antoniuskapelle (Sorsum) in Sorsum, Landkreis Hildesheim
 Visbek, Ortsteil Rechterfeld: St. Antonius (Rechterfeld)
 Wagenfeld: St. Antonius (Wagenfeld)
 Wettrup: St. Antonius (Wettrup)

Nordrhein-Westfalen 

 Ahlen, Ortsteil Tönnishäuschen: St. Antonius (Tönnishäuschen)

 Antoniuskapelle (Anzhausen) in Anzhausen (Wilnsdorf), Kreis Siegen-Wittgenstein
 Bad Wünnenberg: Kapelle St. Antonius zu Padua (Bad Wünnenberg)
 Hl.-Josef-und-Antonius-von-Padua-Kapelle (Broich) in Broich (Mönchengladbach)
 Castrop-Rauxel, Stadtteil Ickern: St. Antonius (Castrop-Rauxel)
 Bedburg, Stadtteil Hau: St. Antonius (Hau)
 Bestwig, Ortsteil Wasserfall: St.-Antonius-Kapelle
 Dortmund:
 Brechten: St. Antonius von Padua (Dortmund-Brechten)
 Kaiserbrunnen: St. Franziskus und Antonius von Padua (Dortmund-Kaiserbrunnen)
 Nordstadt: St. Antonius von Padua (Dortmund)
 Düsseldorf:
 Friedrichstadt: St. Antonius (Düsseldorf-Friedrichstadt)
 Stadtmitte: St. Antonius (Düsseldorf-Stadtmitte)
 Oberkassel: St. Antonius (Düsseldorf-Oberkassel)
 Gutskapelle St. Antonius in Drasenbeck (Meschede), Hochsauerlandkreis
 Eisborn: St. Antonius Einsiedler (Eisborn)
 Erkelenz, Ortsteil Tenholt: St. Antonius (Tenholt)
 Eschweiler: St. Antonius (Bergrath)
 Eslohe
 Bremke: St. Antonius Einsiedler (Bremke)
 Dormecke: St. Antonius Eremit (Dormecke)
 Essen:
 Freisenbruch: St. Antonius von Padua (Essen)
 Frohnhausen: St. Antonius (Essen-Frohnhausen)
 Schönebeck: St. Antonius Abbas (Essen-Schönebeck)
 Frechen, Ortsteil Habbelrath: St. Antonius von Padua
 Gelsenkirchen-Feldmark: St. Antonius
 Antoniuskapelle (Gescher) in Gescher, Kreis Borken
 Grevenstein: St. Antonius Einsiedler (Grevenstein)
 Gronau: St. Antonius (Gronau)
 Hagen (Boele-Kabel): St. Antonius-Kirche (Boele-Kabel)
 St.-Antonius-Kapelle (Hakenberg) in Hakenberg (Lichtenau), Kreis Paderborn
 Hallenberg: St. Antonius Einsiedler (Braunshausen)
 Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis:
 Oberauel: Antoniuskapelle (Oberauel)
 Striefen: Antoniuskapelle (Striefen)
 Herkenrath: St. Antonius Abbas (Herkenrath)
 Herten: Pfarrkirche St. Antonius (Herten)
 Antoniuskapelle (Hitdorf) in Hitdorf (Leverkusen)
 Hürtgenwald, Ortsteil Gey: St. Antonius (Gey)
 Kapelle St. Antonius von Padua in Holpe (Morsbach), Oberbergischen Kreis
 Kapelle St. Antonius Abt in Horstmar, Kreis Steinfurt
 St.-Antonius-Kapelle (Isingheim) in Isingheim (Eslohe), Hochsauerlandkreis
 Kall, Ortsteil Dottel: St. Antonius (Dottel)
 Kaarst, Ortsteil Vorst: Kirche und Kapelle
 Kempen, Ortsteil Tönisberg: St. Antonius (Tönisberg)
 Kevelaer: St. Antonius (Kevelaer)
 Köln:
 Antoniterkirche St. Antonius
 St. Antonius (Köln-Mülheim)
 Antoniuskapelle (Kornelimünster) in Kornelimünster (Aachen)
 Kürten, Ortsteil Bechen: St. Antonius Einsiedler (Bechen)
 Langenberg, Ortsteil Benteler: St. Antonius (Benteler)
 Leichlingen: Alte Kirche am Johannisberg
 Antoniuskapelle (Lendersdorf) in Lendersdorf (Düren), Kreis Düren
 Leverkusen:
 Hitdorf: Antoniuskapelle (Hitdorf)
 Wiesdorf: St. Antonius (Wiesdorf)
 Lichtenau, Ortsteil Hakenberg: St.-Antonius-Kapelle (Hakenberg)
 St.-Antonius-Kapelle oder Heilig-Kreuz-Kapelle auf dem Kapellenberg in Menden, Märkischer Kreis
 Antoniuskapelle (Müddersheim) in Müddersheim (Vettweiß), Kreis Düren
 Münster: St. Antonius (Münster)
 Antoniuskapelle (Neuenheerse) in Neuenheerse (Bad Driburg), Kreis Höxter
 St. Antonius (Neuss-Schlicherum)
 St.-Antonius-Kapelle (Niederbergheim) in Niederbergheim (Warstein), Kreis Soest
 Antoniuskapelle (Oberbolheim) in Oberbolheim (Nörvenich), Kreis Düren
 Oberhausen:
 Alstaden: St. Antonius Patavinus
 Klosterhardt: St. Antonius (Klosterhardt)
 Oberschledorn: St. Antonius (Oberschledorn)
 Oerlinghausen
 Antoniuskapelle (Oerlinghausen)
 Hünenkapelle auf dem Tönsberg bei Oerlinghausen
 Antonius-Kapelle in Ossenberg (Rheinberg), Kreis Wesel
 St.-Antonius-Kapelle (Osterwald) in Osterwald (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis
 Antoniuskapelle (Porta Westfalica) in Hausberge (Porta Westfalica), Kreis Minden-Lübbecke
 Reken, Ortsteil Klein Reken: St. Antonius (Klein Reken)
 Rheine: St.-Antonius-Basilika (Rheine)
 Rommerskirchen, Ortsteil Evinghoven: St. Antonius Eremit (Evinghoven)
 Sankt Augustin, Stadtbezirk Niederpleis: Antoniuskapelle
 Sundern, Ortsteil Allendorf: St. Antonius Einsiedler
 St. Antonius von Padua (Tönisheide)
 Warstein, Ortsteil Niederbergheim: St.-Antonius-Kapelle (Niederbergheim)
 St.-Antonius-Kapelle in Wasserfall (Bestwig), Hochsauerlandkreis
 Wickede (Ruhr): St. Antonius von Padua (Wickede)
 Windeck, Ortsteil Herchen: Antoniuskapelle
 Wipperfürth: St. Antonius (Wipperfürth)
 Würselen: Antoniuskapelle im Ortsteil Pley
 Wuppertal, Ortsteil Barmen: St. Antonius (Wuppertal)

Rheinland-Pfalz 
 St. Antonius (Balesfeld)
 Berg: St. Antonius (Berg)
 Flammersfeld: St. Antonius Abbas Oberlahr
 Gerolstein-Müllenborn: St. Antonius (Müllenborn)
 Gerolstein-Roth: St. Antonius (Gerolstein-Roth)
 Hahn (Hunsrück): St. Antonius (Simultankirche) 
 Herxheimweyher: St. Antonius (Herxheimweyher)
 Hüttingen an der Kyll: St. Antonius (Hüttingen an der Kyll)
 Jünkerath: St. Antonius von Padua (Jünkerath)
 St. Antonius der Einsiedler (Kersch)
 Koblenz:
 St. Antonius (Koblenz)
 St. Antonius Eremit (Koblenz) im Ortsteil Bisholder
 Kirche St. Anton (Mehlingen)
 Meisenheim: St. Antonius von Padua (Meisenheim)
 Antoniuskapelle (Mündersbach) in Mündersbach, Westerwaldkreis
 Antoniuskapelle in Oberelsaff (Vettelschoß), Landkreis Neuwied
 Plütscheid: St. Antonius der Einsiedler (Plütscheid)
 St. Antonius Queidersbach, Landkreis Kaiserslautern
 St. Antonius in Sassen, Landkreis Vulkaneifel
 Schönecken: Kapelle St. Antonius
 Antoniuskapelle (Sehl) in Sehl, Landkreis Cochem-Zell
 Trier: St. Antonius
 St. Antonius von Padua in Züsch, Landkreis Trier-Saarburg

Saarland 
 Antoniuskapelle (Merchingen) in Merchingen (Merzig), Landkreis Merzig-Wadern
 St. Antonius von Padua (Niedersaubach) in Niedersaubach (Lebach), Landkreis Saarlouis
 Antoniuskapelle (Nunkirchen) in Nunkirchen (Wadern), Landkreis Merzig-Wadern
 St. Antonius (Oberesch)
 St. Antonius von Padua (Niedersaubach)
 St. Antonius von Padua (Rastpfuhl), ehemalige Franziskaner-Klosterkirche
 St. Antonius (Saarhölzbach)
 Wallfahrtskapelle St. Antonius (Überherrn) beim Linslerhof von Überherrn, Landkreis Saarlouis

Sachsen 
 Berggießhübel: St. Antonius (Berggießhübel)
 Dresden: Sankt Antonius (Dresden)
 Oppach: St.-Antonius-Kirche (Oppach)

Sachsen-Anhalt 
 Dähre: St. Antonius von Padua (Dähre) (2015 profaniert)
 Gräfenhainichen, Stadtteil Zschornewitz: St. Antonius von Padua (Zschornewitz) (2015 geschlossen)
 Halle (Saale): St. Nicolai et Antonii (Halle)

Schleswig-Holstein 
 Plön: St. Antonius von Padua (Plön)

Thüringen 
 Worbis: St. Antonius (Worbis)

Frankreich 
 St-Antoine de Padoue (Paris)
 St-Antoine (Arzillières-Neuville) im Département Marne
 St-Antoine (Pondaurat)
 Saint-Antoine in Saint Antoine l’Abbaye, im Département Isère
 St-Antoine (Saint-Marc-la-Lande)
 St-Antoine-de-Padoue (Saül), Französisch-Guayana
 St-Antoine (Wisches) im Elsass

Griechenland 
 Agios Andonios tis Padouis

Indien 
 Basilika St. Antonius (Dornahalli)

Italien 
 Sant’Antonio Abate in Pegli, Erzbistum Genua
 St.-Antonius-Kirche (St. Ulrich in Gröden)
 Basilika St. Antonius von Padua (Mailand)
 Basilika des Heiligen Antonius in Padua
 Sant’Antonio di Padova a Circonvallazione Appia, Rom
 Sant’Antonio Taumaturgo, Kirche in Triest
 St. Antonius Abt (Kaltern)
 Sant’Antonio Abate (Palermo)

Kolumbien 
 Antoniusbasilika (Manzanares)

Litauen 
 St. Antonius von Padua (Bagotoji)
 Antonius-von-Padua-Kirche (Birštonas)

Niederlande 
 Bergen (Limburg): Sint Antoniuskapel in Aijen
 St.-Antonius-Kathedrale, Breda
 Zönakelkirche St. Antonius von Padua, Groesbeek
 Antoniuskirche, Millingen am Rhein
 Oude Kerk (Scheveningen), ursprünglich Antonius geweiht

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Raiding
 Pfarrkirche Strem

Kärnten
 Pfarrkirche Waidisch
 Antoniuskapelle am Fratres am Fratres bei Spittal an der Drau

Niederösterreich
 Pfarrkirche Bad Erlach
 Antoniusbründl (Pottenstein)
 Pfarrkirche Obersdorf, Gemeinde Wolkersdorf im Weinviertel
 Filialkirche St. Anton am Flugfeld in Wiener Neustadt
 Pfarrkirche Strasshof an der Nordbahn
 Pfarrkirche Jagenbach
 Pfarrkirche Zlabern

Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Antonius (Linz)

Salzburg
 Pfarrkirche Hallein
 Antoniuskapelle (Söllheim) beim Schloss Söllheim in Hallwang
 Leprosenhauskirche Salzburg-Mülln

Steiermark
 Filialkirche hl. Antonius der Einsiedler in Bachholz, Gemeinde Eibiswald
 Antoniuskirche (Graz)
 Antoniuskapelle des Franziskanerklosters Maria Lankowitz in Maria Lankowitz
 Wallfahrtskirche zum heiligen Antonius von Padua in Radmer

Tirol
 Filialkirche Anras
 Pfarrkirche Grinzens
 Pfarrkirche Kappl
 Antoniuskapelle (Bad Häring) in Bad Häring
 Antoniuskapelle (Kaisertal) im Kaisertal (Ebbs)
 „Moos-Kapelle“ Hl. Antonius in Leutasch
 Pfarrkirche Mühlau hll. Leonhard und Antonius
 Kaplaneikirche Heiliger Antonius von Padua in Niederthai
 Kapelle hl. Antonius von Padua in Quadratsch, Gemeinde Pians
 Wallfahrtskirche zum Hl. Antonius von Padua in Rietz
 Pfarrkirche St. Anton am Arlberg
 Kaplaneikirche Niederthai
 Kapelle hl. Antonis Wald Pitztal (Bichl)

Vorarlberg
 Pfarrkirche Düns
 St. Antoniuskapelle (Lustenau) in Lustenau, Bezirk Dornbirn
 Pfarrkirche Mellau
 Antoniuskapelle (Andelsbuch-Ruhmanen) in Ruhmanen (Andelsbuch)
 Pfarrkirche St. Anton im Montafon

Wien
 Antonskirche (Wien) Favoriten
 Pfarrkirche St. Antonius von Padua (Wien) in Rudolfsheim-Fünfhaus
 St.-Antonius-von-Padua-Kirche (Schwarzlackenau) in Floridsdorf
 St. Claret-Ziegelhof (Wien) in Donaustadt

Osttimor 

 Santo António de Balibo
 Santo António de Manatuto
 Santo António de Motael

Polen 
 Kirche Banie Mazurskie (Benkheim)
 Antoniuskirche (Breslau-Carlowitz)
 Antoniuskirche (Gliwice) (Gleiwitz)
 St.-Antonius-Kirche (Nowa Sól) (Neusalz an der Oder)
 Basilika St. Antonius (Rybnik)
 St. Antonius (Sarnowo) (Scharnau)
 Antoniuskirche (Wozławki) (Wuslack)
 Antoniuskirche (Zdzieszowice) (Deschowitz)

Schweiz 
 Sant’Antonio Abate (Astano)
 St. Anton (Basel)
 St. Anton (Bauma)
 St. Antonius (Bern-Bümpliz)
 Antoniuskapelle (Bidermatten) bei Bidermatten in der Gemeinde Saas-Balen, Kanton Wallis
 St. Antonius Biel-Benken
 Antoniuskirche Cavardiras
 Antoniuskapelle in Domat/Ems, Kanton Graubünden, siehe Caplutta Sogn Antoni
 St.-Antonius-Kirche (Egg ZH)
 St. Anton in Kleinteil, Ortsteil von Giswil, siehe Giswil #Sehenswürdigkeiten
 Antoniuskirche Lantsch/Lenz
 St. Anton (Luzern)
 Antoniuskapelle (Maladers) in Maladers, Kanton Graubünden
 St. Antonius von Padua, Mastrils GR
 St. Antonius von Padua, Mols SG
 Antoniuskapelle (Niederernen) (Kapelle des Heiligen Antonius) in Niederernen, Kanton Wallis
 St. Antonius (Obfelden)
 Antoniuskapelle (Schwyz) in Schwyz, Kanton Schwyz
 Kapelle in Surrein (Tujetsch), Kanton Graubünden
 Antoniuskapelle (Turgi) in der Gemeinde Turgi, Kanton Aargau
 St. Antonius (Wallisellen)
 St. Antonius Eremit, Wangs SG
 St. Anton (Wettingen)
 St. Antonius (Wildegg)
 St. Anton (Zürich-Hottingen)

Slowenien 
Pfarrkirche St. Antonius von Padua in Ljubljana-Vič

Syrien 
 Kathedrale St. Antonius (Damaskus)

Tonga 
 Basilica of St. Anthony

Tschechien 
 Liberec:
 St. Anton (Liberec), Antonius der Große
 St. Anton (Ruprechtice), Antonius von Padua
 Antoniuskapelle (Perná)
 Antoniuskapelle (Prag) (Kapelle des Heiligen Antonius) in Prag

Türkei 
 Basilika St. Antonius (Istanbul)
 Lateinisch-katholische Sankt-Antonius-Kirche (Mersin)

Vereinigtes Königreich 
 St Antholin, Budge Row

Zypern 
 Agios Antonios (Paphos)

Siehe auch 
 St. Antonius Abt
 St. Antonius Einsiedler

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)

lt:Šv. Antano Paduviečio bažnyčia